Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Hungarian Ladies Open 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 20. Februar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Budapest